Op Roland Garros 2022 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van woensdag 25 mei tot en met donderdag 2 juni 2022.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Desirae Krawczyk (VS) en Joe Salisbury had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Krawczyk speelde samen met de Brit Neal Skupski, met wie zij het vierde reekshoofd vormde – dit koppel bereikte de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Ulrikke Eikeri en Joran Vliegen.

België werd vertegenwoordigd door:
 Sander Gillé, die samenspeelde met de Australische Storm Sanders – zij bereikten de tweede ronde;
 Joran Vliegen, die deelnam met Ulrikke Eikeri uit Noorwegen – zij wisten door te dringen tot de finale.

Er waren vier deelnemers uit Nederland:
 het koppel Demi Schuurs en Matwé Middelkoop bereikte de tweede ronde;
 Jean-Julien Rojer, met de Chileense Alexa Guarachi aan zijn zijde – zij verloren hun openingspartij;
 Wesley Koolhof en Ena Shibahara uit Japan wonnen de titel – in de finale versloegen zij Ulrikke Eikeri en Joran Vliegen. Het was voor beiden de eerste grandslamtitel, in welke discipline dan ook.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (website)
 Toernooischema ITF
 French Open Prize Money 2022, perfect tennis, gearchiveerd op 27 mei 2022

Roland Garros
ITF-toernooi in 2022